Effraction est un roman de Francis Ryck paru en 1977 (Gallimard, coll. « Série Noire», , rééd. en coll. « Carré Noir », ).
 Effraction est un film français réalisé par Daniel Duval sorti en 1983, adapté du roman de Francis Ryck.
 Par effraction est un film anglo-américain d'Anthony Minghella sorti en 2006.
 Effraction (Trespass) est un film américain réalisé par Joel Schumacher, sorti en 2011.

Voir aussi 
 Cambriolage
Homonymie de titre